Детенице — чешская община (муниципалитет) в районе района Йичин Краловеградецкого края.
 Детенице — средневековый барочный замок в одноимённом селении в районе Йичин Краловеградецкого края (Чехия), памятник культуры.